Вејн Фереира је освојио турнир. У финалу је победио Андреу Гауденција резултатом 6:3, 6:3.

Носиоци 

  Серђи Бругера (друго коло)
  Горан Иванишевић (прво коло)
  Алберто Берасатеги (друго коло)
 ' Вејн Фереира (победник)

<li>  Томас Мустер (прво коло)
<li>  Петр Корда (полуфинале)
<li>  Џејсон Столтенберг (друго коло)
<li>  Алекс Коређа (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 1995.
Тенис 1995.